«São Francisco» puede referirse a los siguientes topónimos:
 São Francisco, comuna en Minas Gerais (Brasil).
 São Francisco, comuna en Paraíba (Brasil).
 São Francisco, comuna en São Paulo (Brasil).
 São Francisco, comuna en Sergipe (Brasil).
 São Francisco, freguesia en Alcochete (Portugal).
 Río San Francisco (Brasil), corriente de agua en el centro-este de Brasil.